Allianz Suisse Open Gstaad 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu Swiss Open Gstaad rozgrywany w dniach 5–13 lipca 2008 roku w Gstaad na kortach ziemnych o puli nagród 389 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Szwajcarii